

Табашино — село, Оршанський район, Марій Ел
 Табашино — селище, Оршанський район, Марій Ел